ZAK Spółka Akcyjna
 Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego